

Astronomia 
 Cratere Innes – cratere lunare di 42,83 km situato nella parte nord-occidentale della faccia nascosta della Luna
 1658 Innes – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Monte Innes-Taylor – montagna antartica

Onomastica 
 Innes – variante del nome proprio di persona irlandese, gaelico scozzese e inglese maschile Angus

Persone 
 Alfred Mitchell-Innes (1950) – economista, diplomatico e scrittore britannico 
 Craig Innes (1969) – rugbista a 13 e a 15 e procuratore sportivo neozelandese
 Derek McInnes (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 George Innes (1938) – attore inglese
 Hammond Innes (1913-1998) – scrittore e giornalista britannico
 Henry Innes-Ker, VIII duca di Roxburghe (1876-1932) – nobile scozzese 
 Jacqueline MacInnes Wood (1987) – attrice e cantante canadese
 James Dickson Innes (1887-1914) – pittore britannico
 Laura Innes (1957) – attrice e regista statunitense
 Neil Innes (1944-2019) – cantante e attore inglese
 Reginald Innes Pocock (1863-1947) – zoologo, aracnologo e naturalista britannico
 Robert Innes (1861-1933) – astronomo sudafricano-scozzese
 Tom MacInnes (1867-1951) – poeta e scrittore canadese
 William McInnes (1963) – attore australiano